Jogador Mais Valioso (sigla JMV), do original em inglês Most Valuable Player (sigla MVP), é um prêmio geralmente conferido ao jogador ou jogadores de melhor desempenho numa competição, sobretudo nos Estados Unidos. É constantemente utilizado pela National Basketball Association, que confere o prêmio ao melhor jogador da temporada. É também utilizado para premiar o melhor da NFL.

O termo player,  de gênero neutro,  é utilizado porque o prêmio também pode ser concedido a mulheres.
O primeiro jogador da história a ser agraciado com o prêmio MVP por unanimidade foi Stephen Curry, do Golden State Warriors.

Ver também 
 Atleta do Ano

Jogos